Le train Sudbury-White River (), est un train de voyageurs au Canada, qui circule entre Sudbury et  dans la région du Lac Supérieur dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Histoire

Caractéristiques

Circulation 
Le train effectue un trajet complet, dans un seul sens, tous les jours sauf le lundi : Il part de la gare de Sudbury, relation Sudbury — White River, les mardi, jeudi et samedi ; il part de la gare de White River, relation White Rive — Sudbury, les mercredi, vendredi et dimanche. La durée du trajet prévue est d'un peu plus de huit heures pour effectuer les .

Le train utilise des rames automotrices de type Budd Rail Diesel Car ; il s'agit d'un train de service qui soutient les régions boisées (sans accès routier) au nord du lac Supérieur. Le service est utilisé par les amateurs de la nature ; des canots et des engins de camping sont chargés à Sudbury et déchargés juste à côté des pistes dans la forêt.

Gares et arrêts 
Le parcours comporte deux gares d'extrémité et trente arrêts intermédiaires où le train ne s'arrête éventuellement qu'à la demande.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Canada
 Via Rail Canada

Liens externes